John Mariano es un actor de voz estadounidense.

Filmografía

Series Animadas 

 Animaniacs - Bobby Pigeon 
 Hey Arnold! - Vic, Morrie 
 Transformers Animated - Dirt Boss 
 Wake, Rattle, and Roll - Wally Gator

Live-Action 

 Desperate Housewives - Oliver Weston

Películas Animadas 

 An American Tail: The Mystery of the Night Monster - Twitch 
 George el Curioso (Película) - Additional Voices 
 El deseo de Wakko - Bobby Pigeon

Video Juegos 

 Baldur's Gate - Brage, Kagain, Slythe, Tiax, Tuth 

 Escape de la Isla de los Monos - Jojo Jr., Salty the Bait Shop Owner 

 EverQuest II - Generic Male Dark Elf Merchant, Generic Male Dwarf Merchant, Generic Male Halfling Merchant, Generic Male Iksar Merchant.

Enlaces externos 

Actores de voz de Estados Unidos